GEF est un sigle qui peut signifier :
 Global Environment Facility (en français, Fonds pour l'environnement mondial), une organisation gérant un financement destiné à la préservation de l'environnement ;
 Groupement des éditeurs de films, une société productrice de cinéma ;
  (en français : facteurs d'échange ou échangeuses, voir séquence d'exportation nucléaire, guanosine diphosphate et guanosine triphosphate).

GEF est un codee qui peut signifier :
 Geva, aux Îles Salomon, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports